Unter dem Namen Konrad-Zuse-Medaille werden folgende Auszeichnungen vergeben:

 die Konrad-Zuse-Medaille für Verdienste um die Informatik der Gesellschaft für Informatik (GI)
 die Konrad-Zuse-Medaille für Verdienste um die Informatik im Bauwesen des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB)